Cistecephalidae — викопна родина дицинодонтів, що існувала у пізній пермі у Південній Африці. Включає в себе роди Cistecephalus, Cistecephaloides і Kawingasaurus. Вели риючий спосіб життя, на що вказує будова тіла (широкий череп, сильні передні кінцівки і приземкувате тіло). Родина має високий рівень ендемізму: кожен з п'яти відомих видів є унікальним для окремого регіону.

Класифікація 
Родина Cistecephalidae містить чотири описаних роди і неназваний таксон із Замбії. Філогенічна кладограма створена Каммерером та ін. 2016:

Посилання 
 
 

 

 

Дицинодонти
Вимерлі родини плазунів